Cae est une abréviation, qui peut signifier :
 Caelum et Caeli, le nom latin et son génitif de la constellation du Burin.

CAE est une abréviation qui peut signifier :

en français
 conduit auditif externe ;
 Coopérative d'activités et d'emploi ;
 Conseil d'analyse économique, un organe placé auprès du premier ministre français, qui a pour mission d'éclairer par ses rapports les choix économiques du gouvernement ;
 contrat d'accompagnement dans l'emploi, un dispositif français d'aide à l'emploi (emploi aidé) ;
 Compagnie européenne d'automatisme électronique (1963-1966), une entreprise informatique à l'origine de la CII ;
 Communauté d'agglomération d'Évreux ;
Communauté d’agglomération d’Épinal ;
 Centre d'action éducative, en France, une structure de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) ;
 comptabilité analytique d'exploitation ;
 Conseil des architectes d'Europe ;
 Collectif anti-expulsion ;
 Chambres africaines extraordinaires ;
 Communauté d'Afrique de l'Est
 Crête apicale ectodermique, centre organisateur pour l’organogenèse des membres;
 Commission des affaires de l'État, organe créé en 2016, coiffant tous les autres pouvoirs en Corée du Nord .
 Compagnie Aéronautique Européenne, compagnie aérienne française basée sur l'aéroport de Marseille entre 1991 et 2001.

en anglais
 CAE, une entreprise québécoise de formation et de simulation en aviation, en défense et sécurité, et en santé ;
 Certificate in Advanced English, ancien nom du C1 Advanced, un examen d'anglais international de l'Université de Cambridge ;
 Chief Audit Executive (en français, directeur de l'audit interne) ;
 Columbia Metropolitan Airport, selon la liste des codes AITA des aéroports/C ;
 Computer-aided engineering (en français, Ingénierie assistée par ordinateur) ;
 CAE Aviation, une entreprise luxembourgeoise de services aéronautiques.

Abréviation